Аль-сюр-Дордо́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Бордо, 38 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 159 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 363,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Аль-сюр-Дордонь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Аль-сюр-Дордонь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь